Luisa María de Orleans (en francés, Louise-Marie d'Orléans; Palermo, 3 de abril de 1812-Ostende, 11 de octubre de 1850) fue princesa de Francia al ascender su padre al trono de Francia en 1830, y reina consorte de los belgas por su matrimonio con el rey Leopoldo I de Bélgica.

Biografía 
Fue la segunda hija y la mayor de las mujeres del matrimonio conformado por Luis Felipe I de Francia y María Amelia de Borbón-Dos Sicilias. Era nieta por vía paterna del duque Luis Felipe II de Orleans, conocido como Felipe Igualdad, y de su esposa, Adelaida de Borbón-Penthièvre; por línea materna era nieta del rey Fernando I de las Dos Sicilias y de su esposa, la archiduquesa .

Cuando su padre se convirtió en rey de Francia en 1830, Luisa María pudo, junto al resto de las féminas de la familia real, ostentar el título de princesa de Orleans (en francés: princesse d’Orléans). Con el fin de mejorar las relaciones con la recientemente independizada Bélgica, Luisa María contrajo matrimonio por razones de conveniencia y política en Compiègne el 9 de agosto de 1832 con el rey Leopoldo I de Bélgica.

De este matrimonio nacieron cuatro hijos:
 Luis Felipe (1833-1834), duque de Brabante; murió prematuramente.
 Leopoldo (1835-1909), sucesor de su padre como Leopoldo II.
 Felipe (1837-1905), conde de Flandes; casado y con sucesión.
 Carlota (1840-1927), emperatriz de México por su matrimonio con Maximiliano I de México; sin sucesión.

La reina Luisa María falleció en la ciudad belga de Ostende el 11 de octubre de 1850 y fue enterrada en la Iglesia de Notre Dame de Laeken.

Distinciones honoríficas 
  Dama gran cordón de la Orden de Leopoldo (Reino de Bélgica).
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España).

Ancestros

Referencias 

Reinas consortes de Bélgica
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Dinastía de Orleans
Monarquía de Julio
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Fallecidos por tuberculosis
Princesas de sangre
Nacidos en Palermo
Fallecidos en Bélgica